Keith Ellison (né en 1984), joueur de football américain ;
 Keith Ellison (né en 1963), homme politique américain ;
 Keith P. Ellison (né en 1950), juge américain.